Klinga ist der Familienname folgender Personen:

 Jani Klinga (* 1975), finnischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Kari-Pekka Klinga (* 1963), finnischer Basketballspieler
 László Klinga (* 1947), ungarischer Ringer
 Lisa Klinga (* 1991), schwedische Fußballspielerin
 Matti Klinga (* 1994), finnischer Fußballspieler
 Sebastian Klinga (* 1992), finnischer Skispringer

Klinga bezeichnet:
 Klinga (Parthenstein), ein Dorf der Gemeinde Parthenstein im sächsischen Landkreis Leipzig